Bellegarde (Gard) — comuna francesa
 Bellegarde (Gers) — comuna francesa
 Bellegarde (Loiret) — comuna francesa
 Bellegarde (Tarn) — comuna francesa
 Ouzouer-sous-Bellegarde — comuna francesa
 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde — comuna francesa
 Heinrich von Bellegarde — marechal-de-campo austríaco

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história